

Geografia
 Brinckerhoff – census-designated place degli Stati Uniti d'America, situato nello stato di New York, nella contea di Dutchess

Persone
 Burt Brinckerhoff (1936) – regista televisivo, attore e produttore televisivo statunitense
 Peter Brinckerhoff (fl. 1980-2009) – regista televisivo statunitense
 Henry M. Brinckerhoff (1868-1949) – ingegnere statunitense

Pagine correlate
 Brinkerhoff